Суперкубок России по волейболу — ежегодный матч двух волейбольных клубов России, один из которых чемпион России, а другой — обладатель Кубка (либо серебряный призёр чемпионата или финалист Кубка, если чемпион также выиграл и Кубок). Турнир организует Всероссийская федерация волейбола.

Мужчины 
Суперкубок был впервые разыгран в 2008 году. В 2012 и с 2014 года проходит в рамках одного из туров чемпионата России.

Результаты

Титулы

Женщины 
Розыгрыши женского Суперкубка проводятся с 2017 года в рамках одного из туров чемпионата России.

Результаты

Титулы

Примечания

Ссылки 
 https://volley.ru/pages/80/

Соревнования по волейболу в России
Россия
Волейбол
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2008 года